Nikka Whisky Distilling Co. Ltd. ( Nikka Uwisukii Kabushiki Gaisha) — японская компания, производитель японского виски и других напитков. Штаб-квартира компании находится в Токио, столице Японии. Она принадлежит компании Asahi.

Компания управляет рядом ликёро-водочных заводов в Японии, включая  на Хоккайдо (основан в 1934 году) и  на севере острова Хонсю (основан в 1969). Компания также владеет  в Шотландии (основан в 1989 году).

История 

Основатель компании, Масатака Такэцуру, в 1918 году путешествовал по Шотландии чтобы узнать процесс дистилляции шотландского виски из первых рук. Он изучал органическую химию у профессора Томаса Стюарта Паттерсона () в университете Глазго. Он изучал продукцию солодового виски в Кэмпбелтауне около Малл-оф-Кинтайра. Там он женился на , дочери доктора в Глазго, и вернулся с ней в Японию в 1920 году.

В 1923 году он присоединился к компании Suntory, и помог основать их предприятие. В 1934 году он наконец основал собственную компанию, Никка Виски. После смерти Масатаки в 1979 году, руководителем компании стал , приёмный сын Масатаки.

В 1954 году компанию купила Asahi Breweries. 

В 2008 году завод в Йоити был выбран лучшим производителем солодового виски и получил награду на World Whiskies Awards. В 2015 году Никка Виски выиграла в номинации лучшего дистиллятора года на International Spirits Challenge 2015.

В 2017 году компания объединилась с компанией Satsuma Tsukasa Brewery Co., Ltd. и получила название Nikka Whiskey Co., Ltd. Satsuma Tsuji Distillery.

Продукция 
Никка производит широкий ассортимент японского виски, стоимостью от 900 до 15 750 японских йен.

Black Nikka, один из самых дешёвых виски компании, содержит 37 % алкоголя. Этот алкоголь можно купить в бутылках объёмом 180, 300, 700, 1800, 1920, 2700 и 4000 мл. Также можно купить и индивидуальные порции, предварительно смешанные с содой или водой. В 2009 году напиток Black Nikka был переименован просто в Black.

В культуре 
Реклама компании Никка на Сусукино, в Саппоро, была воссоздана в вымышленном районе Цукумино в игре Yakuza 5 2012 года. Кроме того, в игре 2018 года  виски компании является покупным товаром.

Примечания 

Производители алкогольных напитков Японии
Торговые марки Японии